Епархия Питильяно-Сована-Орбетелло (, ) епархия Римско-католической церкви, в составе митрополии Сиена-Колле-ди-Валь-д'Эльсы-Монтальчино, входящей в церковную область Тоскана. В настоящее время епархией управляет епископ .

Клир епархии включает 69 священников (62 епархиальных и 7 монашествующих священников), 6 диаконов, 19 монахов, 55 монахинь.

Адрес епархии: Piazza Fortezza Orsini 4, 58017 Pitigliano [Grosseto], Italia.

Территория 
В юрисдикцию епархии входят 71 приход в коммунах Тосканы: все в провинции Гроссето.

Кафедра епископа находится в городе Питильяно в церкви ; сокафедральный  находится в городе , другой сокафедральный собор  находится в городе Орбетелло.

История 
Кафедра Сованы была основана в VII веке; собор в Соване был построен в X веке при епископе Раньери. В 1230 году город Орбетелло был продан епархией аббатству Тре-Фонтане в Риме. 23 апреля 1459 года епархия вошла в состав церковной провинции Сиены.

К середине XVII века в Соване проживало всего 400 человек, несмотря на все попытки улучшить демографическую ситуацию в епархии, предпринимавшиеся епископом Марчелло Червини. В 1674 году епископ Пьер Мария Бичи поселился в Питильяно, в палаццо, принадлежащем его семье. После его смерти палаццо было завещано им преемнику на кафедре, епископу Пьетро Валентини, оставшемуся жить в Питильяно. Его примеру последовали остальные преемники на кафедре Сованы. Несмотря на малочисленное население епархии, недостатка в священниках не было. Так на поместном соборе 13 мая 1689 года присутствовали 192 священника.

В 1701 году епископ Доменико Чайя восстановил епархиальную семинарию в Сканзано, которую в 1705 году перенес в Питильяно. В первой половине XVIII века при епископе Фульвио Сальви в епархии трудился Святой Павел Креста, прозванный апостолом Мареммы и основавший Конгрегацию Страстей Христовых в скиту Святого Антония на Монте-Арджентарио.

В апреле 1785 года епархии Аквапенденте были переданы приходы в Онано и Прочно, находившиеся в Папской области, в обмен на приходы в Манчано и Капальбио, принадлежавших Великому герцогству Тосканскому.

В 1836 году епископ Франческо Мария Барцеллотти основал в Питильяно Школу Морали и Догматики, обучение в которой стало обязательным для кандидатов в священники.

В 1844 году была основана кафедра Питильяно под руководством одного епископа с кафедрой Савоны.

13 мая 1853 года на территории епархии в Черрето девочке-пастушке Веронике Нуччи явилась Богоматерь. 8 мая 1857 года епископ благословил на месте явление строительство храма в честь Божией Матери.

С 1868 по 1878 год в епархии проповедовал «ясновидящий» и «пророк» Давиде Ладзаретти, первоначально остававшийся в лоне Католической Церкви, которая, рассмотрев его дело, объявила его проходимцем, склонным к мессианскому социализму. В 1871 году он отказался принести покаяние, разорвал отношения с Церковью и основал свою церковь, набравшую многочисленных сторонников в Тоскане. 18 августа 1878 года во время стихийной процессии его последователей в Арчидоссо в столкновениях с полицией погибло несколько человек, включая самого основателя секты.

В 1910 году епископ Микеле Карделла перенес семинарию в новое здание и хотел построить крест из кованого железа высотой 22 метра на вершине Монте-Амиата.

С 1924 по 1932 год епархия Сована и Питильяно была объединена с епархией Гроссето под руководством одного епископа, что привело к оппозиции со стороны духовенства и местных жителей, несмотря на обещание автономии монсеньором Густаво Маттеноти, епископом Гроссето.

8 июня 1934 года епископ Станислао Баттистелли реформировал административную структуру епархии, уменьшив число деканатов с 15 до 6.

С 1964 по 1975 год кафедра оставалась вакантной. Ей снова угрожало объединение с соседними епархиями, сначала 6 лет под руководством епископа Монтепульчано, а затем ещё 5 лет под руководством епископа Гроссето.

25 марта 1981 года епархия выкупила город Орбетелло, до того остававшийся под юрисдикцией аббатства Тре Фонтане, и изменила название на Епархию Питильяно, Сованы и Орбетелло.

30 сентября 1986 года кафедры были объединены окончательно, и новая епархия приняла своё нынешнее название Епархии Питильяно-Сованы-Орбетелло.

Ординарии епархии

Статистика 
На конец 2004 года из 71 536 человек, проживающих на территории епархии, католиками являлись 71 000 человек, что соответствует 99,3% от общего числа населения епархии.

|-
| 1950 || 58.500 || 60.000 || 97,5 || 78 || 70 || 8 || 750 ||  || 10 || 50 || 50
|-
| 1970 || 68.830 || 68.854 || 100,0 || 60 || 60 ||  || 1.147 ||  ||  ||  || 61
|-
| 1980 || 75.000 || 75.361 || 99,5 || 84 || 64 || 20 || 892 ||  || 20 || 89 || 76
|-
| 1990 || 75.601 || 75.855 || 99,7 || 86 || 68 || 18 || 879 || 1 || 18 || 89 || 71
|-
| 1999 || 71.480 || 71.536 || 99,9 || 70 || 63 || 7 || 1.021 || 4 || 14 || 56 || 71
|-
| 2000 || 71.000 || 71.536 || 99,3 || 69 || 63 || 6 || 1.028 || 4 || 6 || 58 || 71
|-
| 2001 || 71.000 || 71.536 || 99,3 || 70 || 63 || 7 || 1.014 || 4 || 16 || 58 || 71
|-
| 2002 || 71.000 || 71.536 || 99,3 || 67 || 60 || 7 || 1.059 || 4 || 17 || 56 || 71
|-
| 2003 || 71.000 || 71.536 || 99,3 || 69 || 62 || 7 || 1.028 || 5 || 11 || 52 || 71
|-
| 2004 || 71.000 || 71.536 || 99,3 || 69 || 62 || 7 || 1.028 || 6 || 19 || 55 || 71
|}

Источники 
 Annuario pontificio за 2005 год и предыдущие годы на сайте , страница 
Официальный сайт епархии
 Bruna Bocchini Camaiani, I vescovi toscani nel periodo lorenese
 Pius Bonifacius Gams, Series episcoporum Ecclesiae Catholicae, Leipzig 1931, pp. 756–757
 Konrad Eubel, Hierarchia Catholica Medii Aevi, vol. 1 , p. 466; vol. 2 , p. 243; vol. 3 , p. 305; vol. 4 , p. 323
 Giuseppe Cappelletti, Le Chiese d'Italia dalla loro origine sino ai nostri giorni, vol. XVII, Venezia 1862, pp. 727–755
 Границы епархии на сайте gcatholic.org

См. также 
 Собор Святых Петра и Павла (Питильяно)
 Собор Санта Мария Ассунта (Орбетелло)
 Собор Святых Петра и Павла (Сована)

Питильяно-Сована-Орбетелло
Питильяно-Сована-Орбетелло